

Football americano
 Boston Bulldogs (AFL), squadra della American Football League che disputò la stagione 1926.
 Boston Bulldogs (NFL), squadra della National Football League, precedentemente denominata Pottsville Maroons, che disputò la stagione .

Calcio
 Boston Bulldogs (calcio), squadra inizialmente denominata Worcester Wildfire nel 1997 e che ha partecipato alla A-League e alla United Soccer Leagues First Division.